Chou Tien-chen – tajwański badmintonista
 Jay Chou – tajwański muzyk i aktor
 Collin Chou – tajwański aktor
 Linda Chou (ur. 1983) – amerykańsko-chińska piosenkarka
 Chō